Goran Pandurović (1963) – calciatore serbo
 Sima Pandurović (1883-1960) – poeta, critico letterario e drammaturgo serbo